François d'Argouges peut désigner :
 François d'Argouges, premier Président du parlement de Bretagne entre 1661 et 1677,
 François d'Argouges, fils du précédent, évêque de Vannes de 1687 à 1716.

Homonymie de personnes